Benham Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Benham Hill (Illinois)
 Benham Hill (Oklahoma)